L'édition 2018 du tournoi de tennis de Tianjin se déroule du 8 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Caroline Garcia remporte le tournoi en simple, Nicole Melichar et Květa Peschke celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Biélorusse Victoria Azarenka, de la Roumaine Mihaela Buzărnescu et de la Russe Maria Sharapova. Elles sont respectivement remplacées par Katie Boulter, Duan Ying-Ying et Wang Yafan.

Lauréates 
La Française Caroline Garcia remporte son  en s'imposant face à la Tchèque Karolína Plíšková (7-6, 6-3).

L'Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Květa Peschke s'imposent en finale du double face à la paire Adamczak - Moore (6-4, 6-2). Il s'agit de leur  en collaboration mais de leur  et  titre respectivement.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tianjin
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Tianjin
Tennis en Chine en 2018
Tennis en octobre 2018